Сиктивкар (; ) е град в европейската част на Русия, столица на република Коми, част от Северозападния федерален окръг. Населението на града през 2016 година е 243 536 души.

История 
Сиктив е местното име на р. Сисола, а „кар“ означава град. В този смисъл, Сиктивкар означава „град на река Сисола“. Мястото, където днес е разположен градът, вероятно е било заселено не по-късно от 16 век. През 1780 г. селището придобива градски статут. До 1930 г. носи името Уст-Сисолск. През 1936 г. става столица на Автономна съветска социалистическа република Коми.

География 
Сиктивкар е разположен на левия бряг на река Сисола, откъдето произлиза старото име на града – Уст-Сисолск. Намира се на 1515 км североизточно от Москва. Близо е до мястото, където Сисола се влива в р. Вичегда, приток на Северна Двина. Реките са плавателни и са важен път за транспорт на горски продукти от Сиктивар. Развити са дърводобивът и дърворезбарството.

Население

Климат 
Климатът е умереноконтинентален. Средната януарска температура е −14,2 °C, а средната юлска е 17,5 °C. Средната годишна температура е 1,3 °C, а годишните валежи са 621 mm.

Икономика 
Основният отрасъл в града е дървообработването. Развита е целулозно-хартиената промишленост. Има гара и летище.

Институции 
В Сиктивкар има различни научни и културни институции – театри, музеи и университети, както и филиал на Медицинската академия в Киров.

Личности

Родени в Сиктивкар 
 Василий Рочев (р. 1980), руски ски-бегач

Побратимени градове 

  Атърау, Казакстан
  Дебрецен, Унгария (1992 година)
  Кулера, Испания (1997 година)
  Ловеч, България
  Лос Алтос, САЩ
  Тайюан, Китай (1994 година)

Източници